TIM is een politieke partij uit Turnhout. Voluit: Turnhout Iedereen Mee.

TIM is opgericht in mei 2012. In 2014 heeft TIM aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen. Nadat de gemeenteraad de stad onbestuurbaar verklaarde onder de toenmalige NV-A burgemeester, werd een nieuwe meerderheid gevormd. TIM, als grootste partij in deze meerderheid, levert vanaf 2015 de Burgemeester van Turnhout.

De eerste Voorzitter van TIM is Jasper van Meerten. Hij is voorzitter sedert 2012 en stelt zijn mandaat per januari 2023 ter beschikking.

Politiek in Turnhout